Heinersdorf steht als Name eines Ortes oder Ortsteiles für: 

Bayern: 
 Heinersdorf (Bechhofen), Ortsteil der Marktes Bechhofen, Landkreis Ansbach
 Burgstall Heinersdorf, eine abgegangene Burg bei Heinersdorf (Bechhofen)
 Heinersdorf (Langenzenn), Ortsteil der Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth
 Heinersdorf (Seßlach), Ortsteil der Stadt Seßlach, Landkreis Coburg

Berlin:
 Berlin-Heinersdorf, Ortsteil im Bezirk Pankow

Brandenburg:
 Heinersdorf (Großbeeren), Ortsteil der Gemeinde Großbeeren, Landkreis Teltow-Fläming
 Heinersdorf (Kroppen), Ortsteil der Gemeinde Kroppen, Landkreis Oberspreewald-Lausitz
 Heinersdorf (Schwedt/Oder), Ortsteil der Stadt Schwedt/Oder, Landkreis Uckermark
 Heinersdorf (Steinhöfel), Ortsteil der Gemeinde Steinhöfel, Landkreis Oder-Spree

Sachsen:
 Chemnitz-Borna-Heinersdorf, Stadtteil von Chemnitz
 Heinersdorf (Bad Lausick), Ortsteil der Stadt Bad Lausick, Landkreis Leipzig

Thüringen:
 Heinersdorf (Föritztal), Ortsteil der Gemeinde Föritztal im Landkreis Sonneberg
 Heinersdorf (Wurzbach), Ortsteil der Stadt Wurzbach, Saale-Orla-Kreis

Polen:
 Chwalęcice (ehemals Heinersdorf im Landkreis Landsberg (Warthe), Mark-Brandenburg), ein Ort in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gorzów Wielkopolski
 Drogomin (ehemals Heinersdorf im Landkreis Oststernberg, Mark-Brandenburg), ein Ort in der Woiwodschaft Lebus; siehe Sulęcin
 Dziewiętlice (ehemals Heinersdorf im Landkreis Neisse, Oberschlesien), ein Ort in der Woiwodschaft Oppeln
 Jaworek (ehemals Heinersdorf im Landkreis Frankenstein, Niederschlesien), eine Ortschaft der Gemeinde Ząbkowice Śląskie in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Jędrzychów (ehemals Heinersdorf im Landkreis Grünberg, Niederschlesien), eine Ortschaft der Stadt Zielona Góra in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Spalona (ehemals Heinersdorf im Landkreis Liegnitz, Niederschlesien), eine Ortschaft der Gemeinde Kunice in der Woiwodschaft Niederschlesien; 

Tschechien:
 Dolní Branná, (Heinerßdorff), Okres Trutnov
 Jindřichovice pod Smrkem (Heinersdorf an der Tafelfichte), Gemeinde im Okres Liberec, Tschechien
 Jindřichov (Heinersdorf), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary
 Pilínkov (Heinersdorf am Jeschken), Ortsteil von Liberec, Okres Liberec

Siehe auch:
 Heinersdorff
 Heinsdorf